

Presse écrite 

Le terme gazette vient de l'italien gazetta, qui désigne une petite monnaie vénitienne, représentant une pie (gaza)  équivalant au prix d'un journal.

En presse écrite, une gazette (appelée « nouvelles à la main » dans sa forme manuscrite) est un périodique imprimé consacré aux faits de société et aux actualités. 

Plusieurs journaux portent ou ont porté ce titre :
 La Gazette, nom de la feuille d'information hebdomadaire créée en 1631 par Théophraste Renaudot,
 La Gazette de Berlin, mensuel francophone en Allemagne,
 La Gazette de Lausanne, en Suisse,
 La Gazette de Leyde, aux Pays-Bas,
 La Gazette du Maroc, au Maroc,
 La Gazette du Midi,  La Gazette des Beaux-Arts, la Gazette des communes, La Gazette royale, Gazette de Belle-Île-en-Mer, La Gazette du Centre Morbihan en France,
 La London Gazette, en Angleterre,
 The Gazette, au Québec,
 La Gazette Cournot, gazette académique strasbourgeoise,
 La Nouvelle Gazette, en Belgique,
 Gazette van Detroit, aux États-Unis,
  en Chine.
 Gazete Duvar, en Turquie

Gazette de Paris 
 Gazette de Paris (1789-1792), quotidien français royaliste ;
 Gazette de Paris ou Manuel des honnêtes gens (1797-1799), quotidien français ;
 Gazette de Paris : non politique (1854-1860), hebdomadaire français fondé par Zacharias Dollingen ;
 La Gazette de Paris : journal illustré des villes et des communes de France (1867-1870), journal français fondé par J.-F. Acheray ;
 La Gazette de Paris (1871-1873), journal français fondé par Marc Fournier et Arsène Houssaye ;
 Gazette de Paris (1874-1914), journal français fondé par Émile Bardoche ;
 La Gazette de Paris : littéraire et artistique (1928-1929), journal français.

Dans la fiction 
Dans la traduction de la série Harry Potter comme dans la traduction de son adaptation cinématographique, La Gazette du sorcier est le journal le plus répandu dont on découvre l'existence dès le premier tome.

Cuisson, enfournement de porcelaine et céramique 

 Une gazette (ou casette, cazette de casa, maison) est un étui en brique réfractaire utilisé dans les fours à bois ou à charbon pour protéger des flammes et garantir la pureté des pièces mises en cuisson.

Construction 

Gazettes est le nom donné aux briques cassées des étuis de protection utilisés dans les fours de cuisson de porcelaine, lesquelles briques cassées ont été réemployées pour paver le sol des cuisines, des couloirs, des écuries, des remises, des fournils, et parfois des caves et cours d'immeubles, voire de certaines rues des villes porcelainières, dont Vierzon, Limoges, etc..

Sources et références

Voir aussi 
 The GazettE est le nom d'un groupe japonais créé en 2002.
 
 
 Tipao, une des premières gazettes publiées en Chine autour du